Wagen 54, bitte melden ist der Titel

 einer US-amerikanischen Fernsehserie, siehe Wagen 54, bitte melden (Fernsehserie)
 eines US-amerikanischen Kinofilms, siehe Wagen 54 – Bitte Melden